Das Dritte Reich ist der Titel folgender Werke:

 Das Dritte Reich, Roman von Johannes Schlaf (1900)
 Das dritte Reich, Hauptwerk von Arthur Moeller van den Bruck (1923)
 Das Dritte Reich (Fernsehserie), deutsche Dokuserie (1960–1961)
 Das Dritte Reich (Roman), Roman von Roberto Bolaño (2010)
 Das Dritte Reich, Zeitschrift des Bundes Oberland, siehe Freikorps Oberland #Umgründung in einen eingetragenen Verein und Verbot

Siehe auch:
 Drittes Reich (Begriffsklärung)